Liu Quan (prins) (overleden 79), prins uit de oostelijke Han-dynastie, zoon van keizer Zhang
 Liu Quan (diplomaat) (1960), Chinees diplomaat, ambassadeur in Suriname